Daxing'anling (Heilongjiang), is een stadsprefectuur in de noordelijke provincie Heilongjiang, Volksrepubliek China
Daxing'anling (Binnen-Mongolië), is een stad in de noordelijke provincie Binnen-Mongolië, Volksrepubliek China